Besan (Indonesië), plaats op Bali, Indonesië
 Besan (meel), kikkererwtenmeel, veel gebruikt in de Zuid-Aziatische keuken
 Besan (Spanje), een dorpje in het noorden van Catalonië